

Patronyme 

 Carole Arbo (1961- ), danseuse française ;
 Laurent Arbo (1973- ), joueur français de rugby à XV ;
 Peter Nicolai Arbo (1831-1892), peintre norvégien.

Toponyme 

 Arbo, commune de la province de Pontevedra en Espagne située dans la communauté autonome de Galice.